Gminy w Czechach:
 Lešany – gmina w powiecie Prościejów
 Lešany – gmina w powiecie Benešov